

Dans le domaine des déplacements 
 une Route désigne une voie carrossable, aménagée hors agglomération. En agglomération, on parlera de rue, d’avenue ou de boulevard,
 Route solaire, route dont la couche supérieure de la chaussée est faite de panneaux photovoltaïques
 le moyen de communication utilisant ce genre de voie, comme dans l'expression : la concurrence du « rail » et de la « route »
 un parcours jalonné conduisant d'un point à un autre :
 route aérienne
 route maritime : la course de la «Route du Rhum» fait référence à cette notion
 un itinéraire commercial par où transitent des échanges importants. Par ex: la Route de la soie, la route des épices.
 la direction que l'on prend pour aller d'un endroit à un autre, par ex : la route de Paris à Bordeaux.

Dans le domaine de la navigation 
la route est la direction, suivie par un mobile, définie par un angle par rapport au nord géographique.

Dans le domaine du scoutisme 
les routiers scouts d'Europe et scouts unitaires de France sont réunis au sein de la Route, regroupant tous les garçons ayant dépassé l'âge éclaireur. De fait, tout chef est un routier en service.

Dans le domaine des réseaux informatiques 
une route est un ensemble d'informations utiles pour l'acheminement des données vers la destination.

Au Moyen Âge 
Le terme pouvait désigner:
 Une troupe de soldats, généralement privés d'employeurs et vivant de brigandage communément appelées Grandes Compagnies.
Ou plus généralement un ensemble, une compagnie, une troupe de gens, une troupe armée, une expédition, une attaque.

Notes et références